Teiche ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Teiche, Siedlung im Ortsteil Christianseck der Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Teiche, bis 1938 Stawisken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Stawiska (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch
 Teich (Begriffsklärung)